В первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) лучшим подбирающим баскетболистом в отдельно взятом сезоне считается игрок с самым большим средним показателем подборов за игру. Однако в семи сезонах (с 1955/1956 по 1961/1962 годов) победитель в данной номинации определялся по наивысшим индивидуальным показателям из общего числа подборов, собранных обеими командами во всех играх турнира. То есть в данный период считали общее число подборов в каждой игре команды, свои подборы и подборы соперника, потом складывали получившиеся значения за весь сезон для данного клуба и от этого числа считали процент для каждого игрока команды.

В баскетболе «подбор» — важнейший элемент игры, при котором игрок овладевает мячом после неудачной попытки двух- или трёхочкового броска или последнего штрафного броска. Существует негласное правило, что команда, выигрывающая подбор, чаще всего выигрывает и матч. Основными специалистами по подборам являются игроки передней линии — центровые и тяжёлые форварды, впрочем игроки других позиций, обладающие хорошим чувством позиции и времени, зачастую становятся лучшими в этом показателе. Существующее в нынешнем формате разделение NCAA по дивизионам было принято только в августе 1973 года, с 1906 по 1955 годы не было никаких классификаций ни в самой NCAA, ни в её предшественнице — Межуниверситетской спортивной ассоциации США (IAAUS), а с 1955 по 1973 годы студенческая ассоциация была разделена на две подкатегории: «крупные колледжи» и «маленькие колледжи». Официально лучшего по подборам NCAA, впрочем как и НБА, стала выбирать лишь с сезона 1950/1951 годов. Позднее стали различать подборы в атаке и подборы в обороне, но если в НБА статистика по ним стала вестись с сезона  годов, то в самой NCAA их стали учитывать только с сезона 2009/2010 годов.

Лидером первого дивизиона NCAA по общему количеству подборов является игрок студенческой команды «Ла Салль Эксплорерс» Том Гола, никогда не побеждавший в данной номинации, который собрал за свою карьеру 2201 подбор, причём всего лишь за три года, так как новичкам официально разрешили выступать в ассоциации только в 1972 году. Выступавший за команду «Маршалл Тандеринг Херд» Чарли Слэк является лидером NCAA по среднему набору за игру (25,6 в сезоне 1954/1955 годов). В официальной книге рекордов мужской баскетбольной NCAA проводится различие между так называемым предварительным периодом, заканчивающимся сезоном 1972/1973 годов, и последующей эпохой. Одной из причин этого является состоявшееся в 1973 году разделение ассоциации на три дивизиона и NAIA, так как некоторое количество подборов, совершённых игроками до 1973 года, были сделаны против менее конкурентоспособных команд, которые затем были распределены по дивизионам в зависимости от их силы. Хотя разделение по дивизионам произошло именно в сезоне 1972/1973 годов, NCAA официально считает, что тот сезон стал отправным в истории лиги в первую очередь из-за принятия в августе 1972 года разрешения для участия первокурсников в студенческом чемпионате NCAA. Поэтому именно результат игрока «Американ Иглс» Кермита Вашингтона, который он показал в сезоне 1972/1973 годов, является рекордным по среднему набору за игру (20,4) в так называемой «новой эре NCAA». В настоящее время класс команд ещё более подравнялся, поэтому в 2000-х годах лидер по подборам не превышает отметку в 15 подборов в среднем за игру.

Восемь игроков выигрывали этот титул несколько раз: Лерой Райт, Джерри Лукас, Артис Гилмор, Кермит Вашингтон, Ксавьер Макдэниэл, Пол Миллсэп, Оу Ди Аносике и Алан Уильямс, но только Миллсэп завоёвывал его целых три раза. Кроме этого, он отказался выступать за «Луизиана Тек Бульдогс» в выпускном сезоне, чтобы пораньше заиграть в НБА, а если бы он остался защищать цвета «Луизиана Тек», то, возможно, выиграл этот титул и в четвёртый раз. Три баскетболиста становились лучшими по этому показателю, будучи первокурсниками: это вышеупомянутый Пол Миллсэп, а также Кенни Миллер и Майкл Бизли. Ещё семь игроков, становившиеся лидерами 1-го дивизиона NCAA в этой номинации, впоследствии были включены в баскетбольный Зал славы: Элджин Бэйлор, Джерри Лукас, Спенсер Хейвуд, Артис Гилмор, Хаким Оладжьювон, Дэвид Робинсон и Шакил О’Нил.

Игрок студенческой команды «Сентенери Джентльмен» Роберт Пэриш, также включённый в баскетбольный Зал славы, два года подряд становился лидером первого дивизиона NCAA по подборам, совершая по 15,4 подбора в среднем за игру в сезоне 1974/1975 годов и 18,0 — в сезоне 1975/1976 годов, однако из-за нарушений правил вербовки новичков NCAA наложила санкции на команду и отменила её результаты в своих официальных отчётах, начиная с его первого года обучения в сезоне 1972/1973 годов вплоть до сезона 1977/1978 годов, посему в этих сезонах победителями в данной номинации были признаны игроки, занявшие лишь вторые места.

Всего лишь три иностранных баскетболиста становились лидерами первого дивизиона NCAA по подборам, ещё один родился на островных территориях США: Хаким Оладжьювон из Нигерии стал лучшим в сезоне 1983/1984 годов, Артём Параховский из Белоруссии — в сезоне 2009/2010 годов и Эгидиюс Моцкявичюс из Литвы — в сезоне 2015/2016 годов, а родившийся на Виргинских Островах Тим Данкан выиграл эту номинацию в сезоне 1996/1997 годов.

Легенда

Лидеры первого дивизиона NCAA по подборам

Комментарии 

 По другим данным в сезоне 2015/2016 годов Моцкявичюс сделал 476 подборов (14,0 в среднем за игру).

Примечания

Ссылки 
 

Статистические лидеры первого дивизиона NCAA